El río Peña de Francia es un río del norte de España afluente del río Piles que discurre por el municipio de Gijón, Principado de Asturias.

Toponimia 
Toma su nombre de la advocación mariana a la Virgen de la Peña de Francia debido a que nace en Fuente Deva, lugar conocido como Ojo de Deva (Güeyu de Deva en idioma asturiano), debajo de la Capilla de Nuestra Señora de la Peña de Francia, construida en el siglo XVII e inaugurada el 1 de septiembre de 1691 y panteón de los marqueses de San Esteban de Natahoyo (anteriormente vizcondes de la Peña de Francia) y de los condes de Revilla Gigedo.

Curso 
Nace en Deva, pasa por delante de la Iglesia de San Salvador, y entra en Cabueñes, donde deja la Capilla de la Virgen de la Corrada en su margen izquierda y cruza el jardín botánico atlántico de Gijón. Ya en Bernueces pasa junto al Campo Municipal de Golf El Tragamón y atraviesa el campus de Gijón hacia el Complejo Deportivo Las Mestas, desembocando en el Río Piles en Las Mestas.

Referencias 

Afluentes del Piles